Hipódromo de São Vicente ou Hipódromo Vicentino é a praça de corrida de cavalos de São Vicente. Por sua proximidade com a cidade de São Paulo, sempre serviu como centro auxiliar de treinamentos para aquele hipódromo maior. Graças a isto em suas pistas desfilaram grandes craques brasileiros como Zenabre e El Asteroide. Por muito tempo realizou corridas de trote. Também é palco de outras modalidades hípicas.

De areia fina e solta, chamada de pista prateada na inauguração da iluminação noturna e de pista milagrosa ,  por recuperar cavalos lesionados.

Corridas com periodicidade média mensal.

Ligações externas 

 Jockey Clube de São Vicente
 WikiMapia

Turfe
Sao Vicente
Construções desportivas de São Paulo
São Vicente (São Paulo)